Такмичење у скоку мотком у мушкој конкуренцији на 12. Светском првенству у атлетици 2009. у Берлину одржана је у 20. и 22. августа на Олимпијском стадиону.

Титулу светског првака из 2005. у Осаки није бранио Бред Вокер из САД-а.

Земље учеснице 
Учествовала су 35 такмичара из 21 земље.

  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (3)
  (1)
  (3)
  (4)
  (1)
  (1)
  (2)
  (3)
  (1)
  (3)
  (1)
  (2)

Освајачи медаља

Рекорди 
Листа рекорда у скоку мотком пре почетка светског првенства 15. августа 2009. године.

Најбољи резултати у 2009. години 
Ранг листа десет најбољих скакача мотком 2009. године, (15. августа 2009), имале су следећи пласман. 

Такмичари чија су имена подебљана учествују на СП 2009.

Сатница

Резултати

Квалификације 

Такмичење је одржано 20. августа 2009. године у  10:10. Kвалификациона норма је износила 5,75 (кв) коју нико није прескочио тако да су се у финале пласирали 15 такмичара са најбољим резултатима (кв).,,

Финале 
Такмичење је одржано 22. августа 2009. године 18:15.,,

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати СП 2009. на сајту WA
 Резултати у скоку мотком на сајту WA

Светско првенство у атлетици на отвореном 2009.
Скок мотком на Светском првенству у атлетици на отвореном